

Patronyme 
Clairin est un nom de famille, notamment porté par (classement par ordre alphabétique) :
 Georges Clairin (1843 - 1919), peintre et illustrateur français.
 Jean Clairin (1876 - 1914), mathématicien français. Mort pour la France.
 Pierre-Eugène Clairin (1897 - 1980), peintre, illustrateur, graveur et résistant français.

Boisson 
 Clairin, eau-de-vie.

Homonymie de patronyme